Maria Joanna Gabriela Józefa Antonia (ur. 4 lutego 1750 w Wiedniu, zm. 23 grudnia 1762), arcyksiężniczka Austrii.

Maria Joanna Gabriela była córką cesarza Franciszka I Lotaryńskiego (1708–1765) i cesarzowej Marii Teresy (1717–1780).

Maria Joanna zmarła na ospę prawdziwą w wieku dwunastu lat. Została pochowana w cesarskiej krypcie w Wiedniu w Austrii. Jej młodsza siostra, arcyksiężniczka Maria Józefa (1751–1767), zmarła na tę samą chorobę.

Habsburgowie Lotaryńscy
Urodzeni w 1750
Zmarli w 1762
Zmarli na ospę prawdziwą
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu
Ludzie urodzeni w Wiedniu